Oesva (rivier), een rivier in de Russische kraj Perm
 Oesa (plaats), een plaats aan deze rivier
 Srednjaja Oesva, een plaats aan deze rivier